Гага́ріна () — російське жіноче прізвище. Аналог чоловічого прізвища — Гагарін.

 Гагаріна Анастасія Давидівна — грузинська княжна з роду Орбеліані
 Гагаріна (Лопухіна) Ганна Петрівна (1777—1805) — улюблениця і фаворитка імператора Павла I
 Гагаріна Поліна Сергіївна — російська співачка
 Гагаріна Софія Андріївна (1822—1902) — фрейліна двору (1841), дружина обер-гофмейстера князя Г. Гагаріна; кавалерственна дама ордену Святої Катерини і статс-дама двору
 Гагаріна Тамара Миколаївна (1948—2003) — українська актриса музичної комедії, заслужена артистка УРСР, солістка-вокалістка Київського театру оперети (1973—2003)

Гагаріна — селище, Абанський район, Красноярський край
 Гагаріна — присілок, Бердюзький район, Тюменська область

Див. також 
 Гагарино

Російські прізвища